Bohnke ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Bohnke (1888–1928), deutscher Bratschist, Komponist und Dirigent
 Felix Bohnke (* 1974), seit 1998 Schlagzeuger der Power-Metal-Band Edguy
 Jutta Bohnke-Kollwitz (1923–2021), deutsche Germanistin
 Lilli Bohnke (1897–1928), deutsche Violinistin, Tochter des Bankiers Franz von Mendelssohn, Ehefrau von Emil Bohnke
 Robert-Alexander Bohnke (1927–2004), deutscher Pianist, Sohn von Emil und Lilli Bohnke

Siehe auch: Böhnke